Alberto Marini (Torí, Piemont, 1972), director de cinema, guionista i muntador italià 
 Biagio Marini (Brèscia, 1594 - Venècia, 1663), compositor italià del Barroc primerenc 
 Carlo Ambrogio Marini
 Claudio Javier Marini (Quilmes, província de Buenos Aires, 1972), futbolista argentí que ocupava la posició de migcampista 
 Giovanni Marini (Venècia, segle XVI), compositor i mestre de capella 
 Ignazio Marini (Bèrgam, 1811 - Milà, 1873), cantant dramàtic italià 
 Marino Marini (Pistoia, 1901 - Milà, 1980), escultor i pintor italià